

Sigle 
 Schallplatten, Produktion und Vertrieb – etichetta discografica tedesca nota come SPV GmbH
 Special Purpose Vehicle – società veicolo, costituita appositamente per operazioni di cartolarizzazione (securitisation)
 Superstrada Pedemontana Veneta – superstrada a pedaggio in corso di realizzazione

Codici 
 SPV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sepik Plains (Papua Nuova Guinea)
 spv – codice ISO 639-3 della lingua sambalpuri